RBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Jefferson (Florida) (Stati Uniti)